Madness, Money & Music è il terzo album in studio della cantante britannico-statunitense Sheena Easton, pubblicato nel 1982.

Tracce

Versione Standard
Side 1
Weekend in Paris
Are You Man Enough
I Wouldn't Beg for Water
Machinery
Ice Out in the Rain
I Don't Need Your Word
Side 2
Madness Money and Music
There When I Needed You
Wind Beneath My Wings
You Do It
In the Winter
Please Don't Sympathise

Versione USA/Canada
Side 1
Machinery
Weekend in Paris
I Wouldn't Beg for Water
Are You Man Enough
Ice Out in the Rain
Side 2
Madness Money and Music
Wind Beneath My Wings
There When I Needed You
In the Winter
You Do It

Collegamenti esterni